

Toponyme 
 Asme est une ancienne commune française des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Ostabat-Asme ;
 Ostabat-Asme est une commune des Pyrénées-Atlantiques.

Sigle 
 ASME, ou American Society of Mechanical Engineers, est une société savante basée aux États-Unis active dans le domaine de la recherche scientifique en mécanique.

Homonymie de toponyme